Mörkakärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörkakärr (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Mörkakärr (Örby socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn